Тама́ра — может означать:

 Тамара — женское имя, вариант библейского имени  (, Тамар — «финиковая пальма»). Носительницы:
 Тамара Великая (1166—1209/1213) — грузинская царица из династии Багратионов, дочь Георгия III, его соправитель с 1178, самостоятельно правила с 1184, в период «золотого века грузинской истории».
 Тамара (Проворкина) (1876–1942) — монахиня Русской православной церкви, преподобномученица.
 Тамара (Сатси) (1876–1942) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.
 (326) Тамара — крупный астероид главного пояса, открытый в 1892 году астрономом Иоганном Пализой.
 «Тамара» — баллада Михаила Лермонтова на основе грузинской легенды о царице Дарье (1841).
 «Тамара» — симфоническая поэма Милия Балакирева по стихотворению Лермонтова (1882).
 «Тамара» — балет Михаила Фокина на музыку Балакирева, либретто и оформление Леона Бакста («Русский балет» Дягилева, Париж, 1912).
 «Тамара» — яхта великого князя Александра Михайловича, после продажи в 1913 году была названа «Колхида» (с 1918 — «Пернач»).
 «Тамара» (Tamara) — оригинальное название фильма «Несущая смерть» 2005 года.
 Наталья Тамара (Ми́тина-Буйни́цкая) — сценический псевдоним одной из самых известных русских предреволюционных певиц, исполнительниц романсов.

 Топоним
 Тамара — посёлок Антрацитовского района Луганской области, Украина.
 Тамара-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в провинции Паленсия, Испания.

См. также 
 
 Томары